Se detallan los resultados del torneo de tenis individual femenino en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 en Nankín, China.

Cabezas de serie 

<ol start="1">
  Ivana Jorović (SRB)
  Darya Kasatkina (RUS)
  Jeļena Ostapenko (LAT) 
  Kristína Schmiedlová (SVK)

<ol start="5">
  Jil Teichmann (SUI)
  Markéta Vondroušová (CZE)
  Anhelina Kalinina (UKR)
  Iryna Shymanovich (BLR)

Resultados

Claves 

 INV = Comisión Tripartita
 IP = ITF
 Alt = Alternativo

 r = Retirado
 w/o = No presentación

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro

Tenis en 2014
Juegos Olímpicos de la Juventud Nankín 2014